Selmanović est un patronyme bosniaque composé du prénom Selman (ou Salman) et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Selman »).

Il est porté notamment par :
  Behaudin Selmanović (1915–1972), peintre yougoslave / bosniaque ;
  (né en 1965), personnalité américaine du monde des affaires.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque